Escobar de Polendos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escobar de Polendos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Escobar de Polendos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar